Municipio de Prairie Center puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Prairie Center (condado de Clay, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Clay.
 Municipio de Prairie Center (condado de Spink, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Spink.